Por Declaración de Berlín se puede referir a:
 Un texto que fue publicado por el Consejo Europeo el 25 de marzo de 2007 con motivo del quincuagésimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma.
 Declaración de Berlín sobre la contaminación por cianuro en minas de oro (En octubre de 2000).
 Declaración de Berlín sobre el acceso libre al conocimiento científico.